Zapata kan syfta på:

Personer
Emiliano Zapata, mexikansk revolutionär ledare
Orlando Zapata, kubansk demokratiaktivist

Geografi

Kuba 

 Zapatahalvön

Mexiko 

 Emiliano Zapata (ort i Mexiko, Chihuahua, Coronado), 
 Zapata (kanal), Sinaloa,

USA 

 Zapata County – ett administrativtr område i Texas
 Zapata, Texas – countyhuvudort, Texas, Zapata County,